Bartram ist der Familienname folgender Personen:

 Angelika Bartram (* 1952), deutsche Schauspielerin, Regisseurin und Autorin
 Claus R. Bartram (* 1952), deutscher Humangenetiker und Molekularbiologe
 Graham Bartram (* 1963), britischer Vexillologe
 Jan Bartram (* 1962), dänischer Fußballspieler
 John Bartram (1699–1777), US-amerikanischer Botaniker
 John Bartram (Leichtathlet) (1925–2014), australischer Sprinter
 Laurie Bartram (1958–2007), US-amerikanische Tänzerin und Schauspielerin
 Nikolai Dmitrijewitsch Bartram (1873–1931), russischer Künstler, Museumsleiter und Sammler
 Peter Bartram (* 1961), dänischer General und seit 2012 Befehlshaber der Dänischen Streitkräfte
 Robert Bartram (1859–1943), deutscher Opernsänger
 Tracy Bartram, australische Sängerin und Comedian
 Walter Bartram (1893–1971), deutscher Politiker und Polospieler
 William Bartram (1739–1823), US-amerikanischer Naturforscher

Siehe auch:
 Bartram’s Garden 
 Bartramiaceae
 Bartramia
 Kabinett Bartram
 Bartram & Sons